Пий II (, в миру — Энеа Сильвио Бартоломео Пикколомини, , ; ) — Папа Римский с 19 августа 1458 года по 14 августа 1464 года. Основоположник Ордена Святой Марии Вифлеемской.
Гуманист эпохи Ренессанса (его часто называют первым "Папой-гуманистом"), писатель, поэт, публицист и историк.

Биография

Ранние годы 
Официальной датой рождения Энеа Сильвио Пикколомини в Корсиньяно (ныне Пьенца) около Сиены является 18 октября 1405 года. На самом деле родился 24 августа 1405 года, но этот день считался исключительно неблагоприятным: Сатурн был в оппозиции к Солнцу, Луне и Венере, а Марс — в оппозиции к Меркурию, что считалось зловещим знаком. По выражению Цицерона, «в этот день духи имели обыкновение подниматься из преисподней». Поэтому Пикколомини изменил свою дату рождения на 18 октября. В этот день на восходе солнца наблюдались два классических счастливых сочетания: пары Венера — Юпитер и Солнце — Сатурн находились под углом в 60 градусов друг к другу, к тому же Меркурий был в астрономическом соединении с Венерой. Документы, свидетельствующие об этом, до сих пор хранятся в Codex Reginensis (Ватикан).

Учился Энеа Сильвио Пикколомини в Сиенском университете. Молодой гуманист зачитывался произведениями Цицерона, Ливия и, подражая Марциалу и другим римским поэтам, писал эротические стихи.

С 1430 года выполнял функции секретаря трёх епископов и трёх кардиналов, проявив при этом большие дипломатические способности, которые использовал, в частности, при дворе германского императора Фридриха III.

В 26 лет Энеа Сильвио Пикколомини участвовал (в качестве аббревиатора) в Базельском соборе (1431—1449); затем стал личным секретарем императора Фридриха III, из рук которого принял лавровый венок Первого поэта. При его посредстве император встал на сторону папы Николая V в борьбе с Базельским собором; за эту услугу Пикколомини был пожалован епископской кафедрой в Триесте. В числе его достижений и решение Венского конкордата объявить постановления Базельского собора недействительными и отобрать у немецкой церкви с трудом достигнутые свободы.

С 1436 по 1440 был пробстом миланской базилики Сан-Лоренцо-Маджоре. В 1445 году, в возрасте 40 лет, принял священнический сан и поступил на службу к папе Евгению IV, который назначил его в 1447 году епископом Триеста, позже в 1450 — епископом Сиены, а затем — 18 декабря 1456 — получил сан кардинала-священника с титулом церкви Санта-Сабина. Камерленго Священной Коллегии кардиналов с 26 января 1457 по 1 января 1458. Апостольский администратор епархии Вармии с 12 августа 1457 по 19 августа 1458.

Папство 
В августе 1458 года, после бурного конклава, был избран папой. Своё папское имя Пий II он позаимствовал из Вергилия (Энеида, I, 378): «Sum pius Aeneas» (Я Эней, благочестивый).

Будучи гуманистом, Пий II поддерживал развитие культурной жизни при папском дворе. Сам он постоянно интересовался классической литературой, проводя ночи, как сам об этом говорил, за чтением латинских поэтов или за диктовкой собственного дневника. Он оставил после себя единственную известную нам папскую автобиографию, называвшуюся «Комментарии». Её рукопись хранится в Ватиканской библиотеке.

Во времена Пия II расширился римский университет, называвшийся «Сапиенца». Папа всячески поддерживал попытки Антонина Флорентийского найти лекарство от свирепствующей в те годы чумы, благодаря чему в Ватикане была оборудована лаборатория, где последний пытался изготавливать средства борьбы с болезнью и лекарства поддерживающие иммунитет. Свою родную деревню он перестроил в идеальный ренессансный город Пьенца. При дворе Пия II было составлено письмо турецкому султану, призывавшее последнего обратиться в христианство, однако этот текст был скорее риторическим упражнением и не имел отношения к реальной дипломатии. Пий II предпринимал усилия, направленные на организацию большого крестового похода с целью освобождения от турок Константинополя. 19 января 1459 года основал военный Орден Св. Марии Вифлеемской (булла «Veram semper et solidam»). В том же 1459 году, будучи в Мантуе, провозгласил начало Крестового похода против турок.

По сообщению Лео Таксиля, после Мантуанского собора 1459 года папа отправился с карательным походом на Рим, где во время его отсутствия жители провозгласили республику. После капитуляции устроил кровавую расправу, казнив несколько сотен горожан. По свидетельствам других источников, подстрекателями мятежа были влиятельные семьи Савелли, Ангвиллара и Колонна, папа вошёл в охваченный анархией город без боя, а казнены были только четырнадцать заметных деятелей мятежа: кондотьер Джакопо Пиччино, потомственные противники папства братья Тибурцион и Валериано ди Мацо и одиннадцать их сообщников.
 
В письме кастильскому наместнику Фуэртевентуры (1462 г.) Пий II сурово осудил рабство туземцев-махореров.

В 1463 году албанский князь Скандербег разорвал, по благословению Пия II, мир с османами и нанёс им несколько весьма ощутимых поражений.

14 августа 1464 года папа, всегда отличавшийся слабым здоровьем и с трудом перенёсший долгий путь из Рима в Анкону, где должен был собраться флот крестоносцев, умер, так и не узнав, что призванные им войска не прибыли (по другим данным, именно узнав, что призванные им войска не прибудут, папа скончался от удара). Его гробница находится в базилике Сант-Андреа-делла-Валле.

Здоровье 
Почти не мог ходить из-за обморожения ног. Однако, исполняя в 1435 году дипломатическую миссию в Шотландии, совершил посреди зимы босиком паломничество из Данбара к церкви Пресвятой Девы Марии в Уайткирке.

Труды 
Помимо многочисленных посланий и проповедей, значение для науки сохраняет его латинская «История Богемии» (), законченная в 1458 году, в которой он критически осмысливает используемые в качестве источников хроники и официальные документы, скептически оценивая легендарные свидетельства чешских летописцев. Сохранившаяся в 30 рукописях XV века, она впервые напечатана была в 1475 году в Риме, в одном только XVI столетии выдержала 12 латинских переизданий, а также дважды, в 1510 и 1585 годах, вышла в чешском и один раз в испанском переводе.

В 1453—1455 годах написал также латинскую «Историю Австрии» (), или «Деяния Фридриха III» (), в которых использовал немало источников, в частности историко-мифологическую «Хронику 95 правителей Австрии» венского священника и богослова Леопольда Штайнройтера (кон. XIV в.), сообщения которой подверг глубокой критике.

В одной из глав своего обширного историко-космографического труда «Европа» (, 1458), носящей название «О рутенах, и каким образом у них добиваются верховной власти» (), опираясь на сообщения участника Ферраро-Флорентийского собора митрополита Киевского Исидора, привёл ряд сведений не только о церковной и светской политике в русских княжествах, но и о происхождении русского народа, а также торговле и общественных порядках в Великом Новгороде.

Перу его также принадлежат обстоятельные «За­пис­ки о дос­то­па­мят­ных дея­ни­ях» (), написанный в подражание Тациту географический трактат «О местоположении Германии» (), а также но­вел­ла «О двух влюб­лён­ных» (, 1472), ко­ме­дия «Хри­сис» (, 1444) и сборник латинских стихотворений.

Литература 
 Пашкин Н. Г. Эней Сильвий Пикколомини, падение Константинополя и гуманистическая публицистика на Латинском Западе в середине XV века // Россия и мир: панорама исторического развития. — Екатеринбург, 2008. — С. 216—221.
 
 
 Эней Сильвий Пикколомини. Записки о достопамятных деяниях Пия II

Примечания

Ссылки 

Энеа Сильвио
Кардиналы Каликста III
Камерленго Коллегии кардиналов
Латинские писатели
Выпускники Сиенского университета